Het Raodhoesplein is een plein in Blerick, een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

Tot het einde van de twintigste eeuw behoorde dit plein ook het westelijke gedeelte van het Antoniusplein, maar sinds de eeuwwisseling wordt dit gedeelte aangeduid als Raodhoesplein. Het plein ligt voor het Raadhuis van Blerick. 

De vorm van het plein wordt op het blad Venlo uit de Tranchotkaart al herkenbaar afgebeeld. In 1865, toen het raadhuis werd gebouwd, kreeg het plein zijn definitieve vorm. Rond het plein staan gebouwen uit de achttiende en negentiende eeuw.

Tot oktober 1940 heette het geheel van de twee pleinen overigens Markt. Om de onderlinge verbinding van de twee pleinen vorm te geven werd in 2009 op beide pleinen elk een gedeelte van het beeld Paard en Ruiter geplaatst.

Plein in Venlo